Dash bezeichnet
 Dash (Cocktails), bei Cocktailrezepten eine geringe Menge (Spritzer, kleiner Schuss) einer Zutat
 Dash (Kryptowährung), eine Kryptowährung
 Dash (Spaniel), den Lieblingshund von Königin Victoria
 Dash Sportscars, einen ehemaligen britischen Automobilhersteller
 ein Waschmittel, siehe Dalli-Werke
 Debian Almquist Shell (dash), eine kompakte POSIX-konforme Betriebssystem-Shell
 im Englischen den Halbgeviertstrich

Dash ist der Familienname folgender Personen:
 Damon Dash (* 1971), US-amerikanischer Unternehmer
 J. Gregory Dash (1923–2010), US-amerikanischer Physiker
 Julian Dash (1916–1974), US-amerikanischer Tenorsaxophonist des Swing
 Julie Dash (* 1952), US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Mike Dash (* 1963), britischer Autor
 Roscoe Dash (* 1990), US-amerikanischer Rapper
 Samuel Dash (1925–2004), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Rechtsberater der Demokraten in der Watergate-Affäre
 Sarah Dash (1945–2021), US-amerikanische Popsängerin
 Stacey Dash (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin

DASH steht als Abkürzung für:
 Deutsche Angstselbsthilfe
 Digital Audio Stationary Head, ein Datenformat zur digitalen Speicherung von Audiodaten auf Magnetband
 Directory Architecture for Shared Memory, ein Cache-Kohärenz-Protokoll
 Drone Anti-Submarine Helicopter, eine ferngesteuerte U-Jagddrohne der US Navy
 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, einen Standard der MPEG für Bitraten-adaptives Multimedia-Streaming
 Dietary Approaches to Stop Hypertension, die vom United States Department of Agriculture (USDA) empfohlene sog. „DASH-Diät“

Siehe auch:
 Dasch
 Dashboard
 Boulder Dash
 Daesch

Abkürzung